Jos Willems, beeldhouwer
Jos Willems, sportverslaggever